

Geografia
 Vernet – comune francese del dipartimento dell'Alta Garonna
 Vernet-la-Varenne – comune francese del dipartimento del Puy-de-Dôme
 Vernet-les-Bains – comune francese del dipartimento dei Pirenei Orientali

Medicina
 Sindrome di Vernet – quadro neurologico dovuto ad una lesione dei nervi che escono dal foro giugulare

Persone
 Alberto Vernet Basualdo – rugbista a 15 argentino
 Carle Vernet – pittore e litografo francese
 Claude Joseph Vernet – pittore e incisore francese
 Émile Vernet-Lecomte – pittore francese
 Horace Vernet – pittore e fotografo francese
 Juan Vernet Ginés – orientalista, arabista e storico spagnolo
 Lloyd Vernet Bridges – attore statunitense
 Louis Vernet – arciere francese

Pagine correlate
 Le Vernet